En el universo de J. R. R. Tolkien de la Tierra Media, Denethor es un nombre que comparten varios personajes:
 Denethor de Ossiriand, elfo silvano rey de los Laiquendi en Ossiriand, y personaje de El Silmarillion;
 Denethor I, décimo Senescal Regente de Gondor; y
 Denethor II, vigésimo cuarto y último Senescal Regente de Gondor, y personaje de El Señor de los Anillos.

de:Figuren in Tolkiens Welt#Denethor